Функция Гамильтона в теоретической механике
 Оператор Гамильтона в квантовой механике.
 Гамильтониан — гладкая функция на симплектическом многообразии